Freundl ist

der Familienname folgender Personen:
 Carola Freundl (* 1962), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Otto Freundl (1912–1982), deutscher Politiker (CSU)
 Günter Freundl (1938–2019), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer 

ein Ortsname:
 Freundl (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern